Miejscowości w USA:
 Wayland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Wayland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Floyd
 Wayland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wayland – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Wayland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Wayland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Wayland – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Gminy w USA:
 Wayland (ang. Wayland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Wayland (ang. Wayland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Allegan
 Wayland (ang. Wayland Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Wayland (ang. Wayland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
Programy komputerowe:
 Wayland – serwer wyświetlania dla systemu Linux napisany przez firmę Red Hat